Yongchun bezeichnet:

 Yongchun (永春县), Kreis der Stadt Quanzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Yongchun (Chaoyang) (永春镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chaoyang in der chinesischen Provinz Jilin
 Yongchun (Beihu) (永春乡), Gemeinde im Stadtbezirk Beihu in der chinesischen Provinz Hunan
 Yongchun (Weixi) (永春乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Weixi in der chinesischen Provinz Yunnan